Střízlíkovcovití (Acanthizidae) je čeleď zpěvných ptáků, žijících až na výjimky v australské oblasti. Jsou to malí až středně velcí ptáci (délka těla 8 až 19 cm), s krátkými zakulacenými křídly, štíhlým zobákem, dlouhýma nohama a krátkým ocasem. Většina druhů je zbarvena olivově, zeleně nebo hnědě, některé mají výraznou žlutou kresbu. Střízlíkovec malinký (Smicrornis brevirostris) je vůbec nejmenším australským ptákem.

Rozšíření 
Střízlíkovci jsou svým rozšířením omezeni na australskou oblast, Walaceovu linii překračuje jediný druh – střízlíkovec sírožlutý (Gerygone sulphurea), žijící na sever po Filipíny a na západ po Malajsii a Sumatru.

Taxonomie 
Dříve byla tato čeleď zahrnována do šířeji chápané čeledi pardalotovití (Pardalotidae).

Kladogram rodů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

 
Pěvci
Čeledi ptáků